— японский сэйю и певец. В 2009 году, на третьей церемонии «Seiyu Awards», был награждён как лучший начинающий актёр.

Карьера 
В интервью, проведенном на выставке Anime Expo, отвечая на вопрос, что вдохновило его стать сэйю, Нобухико упомянул, что он всегда был большим фанатом Slam Dunk и считал, что персонаж Уаэда Рукава был действительно крутым, поэтому он хотел быть похожим на него.

На третьей премии Seiyu Awards, состоявшейся 7 марта 2009 года, он получил награду как лучший начинающий-актёр за свои роли: Акселератор в To Aru Majutsu no Index, Син Кандзато в Persona: Trinity Soul и Рюдзи Кухоин в Kure-nai, когда он окончил университет.

Личная жизнь 
Окамото искусен в сёги, имеет сертификацию сёги 3-его класса. Участвовал в нескольких соревнованиях по сёги на Niconico и в ивенте игры «Покемон». Он также любит играть в бадминтон. Окамото является ведущим радиопередачи об играх, которая называлась RADIO 4Gamer с 2010 по 2015 год, затем программа сменила название на RADIO 4Gamer Tap, где Окамото по-прежнему остаётся ведущим. Шоу было доступно на канале YouTube «4GamerSP».

Окамото — практикующий католик. В свободное время он играет в видеоигры.

21 марта 2020 года Окамото подтвердил, что женат на сэйю Асуке Огамэ. Он сделал это после того, как Shukan Bunshun сообщил, что у него был роман с неизвестной женщиной.

Фильмография

Аниме-сериалы

OVA 
 Akikan!: Perfection!? The Hot Spring Panic (2009) — Горо Амадзи
 Megane na Kanojo (2010) — Дзюнъити Камия
 Air Gear: Break on the Sky (2011) — Ицуки Минами
 Blue Exorcist: Runaway Kuro (2011) — Рин Окумура
 Shukufuku no Campanella OVA (2011) — Лестер Мэйкрафт
 Code: Breaker (2012)- Рэй Огами
 Hanayaka Nari, Waga Ichizoku: Kinetograph (2012) — Масаси Мияномори
 Assassination Classroom (2013) — Акабанэ Карма
 Brothers Conflict OVA 2 (2013) — Хикару Асахина
 «Очень приятно, Бог» (2013) — Мидзуки
 Hybrid Child (2014—2015) — Идзуми Котаро
 Star-Myu: High School Star Musical (2016) — Руи Тацуми
 World War Blue — Gear
 Buddy Go! — Хаятэ
 Kamisama Hajimemashita: Kako-hen (2016) — Мидзуки

ONA 
 Momokuri — Синъя Момоцуки (Момо)
 Koro-sensei Q! — Карма Акабанэ

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки